Volksarmee steht für:
 
 Armia Ludowa im besetzten Polen
 Ejército Popular de la República (EPR), das Heer der Republik im Spanischen Bürgerkrieg
 Jugoslawische Volksarmee
 Koreanische Volksarmee in Nordkorea
 Nationale Volksarmee der DDR
 Polnische Volksarmee
 Tschechoslowakische Volksarmee der Tschechoslowakei
 Vietnamesische Volksarmee
 Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China

Volksarmee steht weiter für:

 Volksarmee (Wochenzeitung), Wochenzeitung der NVA in der DDR

Siehe auch:

 Revolutionäre Volksarmee (Begriffsklärung)
People’s Liberation Army (Begriffsklärung zu Volksbefreiungsarmeen)